Анкер (от  — якорь) — личное имя и фамилия; также может означать:

 Анкер — мера объёма.

Изделие, деталь, конструкция 
 Анкер — деталь часового механизма, обеспечивающая равномерность его хода.
 Анкер — крепёжное изделие, предназначенное для крепления строительных конструкций и оборудования.
 Анкер — устройство с известными координатами, относительно которого определяются координаты меток, используется в системах позиционирования.
 Анкер — металлический стержень внутри грифа гитары.
 Анкер в грунте — устройство, служащее для передачи выдёргивающих усилий от строительных конструкций на грунтовую толщу.
 Анкер «Молли» — анкер, предназначенный для крепления к основаниям, имеющим пустоты и отличающихся низкой несущей способностью.

Фамилия

А 
 Анкер, Альберт (1831—1910) — швейцарский художник.
 Анкер, Альфонс (1872—1958) — немецкий архитектор.
 Анкер, Анна (1859—1935) — датская художница, жена Микаэля Анкера.

Д—П 
 Анкер, Джохан (1871—1940) — норвежский яхтсмен и конструктор яхт, олимпийский чемпион.
 Анкер, Карл Андреас (1828—1857) — основатель стипендии Анкера.
 Анкер, Микаэль (1849—1927) — датский художник, представитель датского импрессионизма.
 Анкер, Педер (1749—1824) — норвежский государственный и политический деятель, предприниматель, путешественник и дипломат.

Двойная фамилия 
 Анкер-Дудинс, Алида (1922—2014) — голландская спортсменка.

См. также